Ana Pastor García (née en 1977), journaliste espagnole ;
Ana Pastor Julián (née en 1957), femme politique espagnole.